Николай Ильинич:
 Ильинич, Николай Иванович (ок. 1470 — после 1500) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Ильинич, Николай Николаевич (ум. 1536) — представитель магнатского рода Ильиничей герба «Корчак», сын Николая Ивановича Ильинича.